Claudine Chomat (1915-1995), résistante et militante communiste française ;
 Gilbert Chomat (1931-1970), aviateur français spécialiste des cascades aériennes ;
 Maurice Chaumat (1953-2013), pilote moto et de rallyes automobile français ;
 Paul Chomat (1938-2021), homme politique français

Homonymie de patronyme